

Sigle 
 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Kommounistikó Kómma Elládas) – Partito Comunista di Grecia

Codici 
 KKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bay of Islands, Kerikeri, Nuova Zelanda